Los Piratas peut désigner :

 Los Piratas, parcours scénique de type barque du parc d'attractions belge Bellewaerde.
 Los Piratas, groupe de rock alternatif espagnol, originaire de Vigo, en Galice.